La Coupe de la Fédération 1965 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Melbourne du 15 au , a vu l'Australie s'imposer en finale face aux États-Unis (deux points à un).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit onze équipes qui s'affrontent par élimination directe en quatre tours, sur quatre jours consécutifs. Cinq équipes bénéficient d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Article connexe 
 Fed Cup

Lien externe 
  Site officiel de la Fed Cup

Navigation 

1965
Coupe de la Federation
Championnat du monde en 1965
Compétition de tennis à Melbourne
Tennis en Australie en 1965
Tennis en janvier 1965